Lucky Jim : un film réalisé par D. W. Griffith, sorti en 1909.
 Lucky Jim : titre original de Sept jours de malheur, un film réalisé par John Boulting sorti en 1957.
 Lucky Jim : un roman écrit par Kingsley Amis, publié en  1954.
 Lucky Jim : un album du groupe The Gun Club, sorti en 1993.